É la prima edizione del torneo.

In finale Caty McNally e Diane Parry hanno sconfitto Wang Xinyu e Wu Fang-hsien con il punteggio di 6-0, 7-5.

Teste di serie 

  Alicia Barnett /  Olivia Nicholls (primo turno)
  Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (quarti di finale)

  Anastasia Dețiuc /  Eri Hozumi (quarti di finale) 
  Han Xinyun /  Lidzija Marozava (primo turno)

Wildcard 

  Estelle Cascino /  Jesika Malečková (primo turno)

  Despoina Papamichaīl /  Simona Waltert (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mérida Open 2023